"Ciénaga", um tipo de Zona úmida, pode ser:
 Ciénaga de Zapata, em Cuba
 Ciénaga (Magdalena), em Colômbia
 Ciénaga de Oro, em Colômbia (Departamento de Córdoba)
 Ciénaga del Coro, em Argentina (Departamento de Córdoba)
 La Ciénaga, em República Dominicana

Desambiguações de topônimos